Ю́рий Рыбчи́нский:
 Рыбчинский, Юрий Александрович (1935—2023) — советский фотограф, фотожурналист.
 Рыбчинский, Юрий Евгеньевич (род. 1945) — советский и украинский поэт-песенник и драматург, сценарист, Герой Украины.